Orpington kan henvise til flere artikler:

Orpington (London) - en by i Bromley bydel
Orpington (by) – en by i Kent
Orpington (høns) – en race af høns